Ithonidae är en familj av insekter. Ithonidae ingår i ordningen nätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ithonidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Ithonidae